

Geografia 
 Spagna
 Villaseco de los Gamitos – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Villaseco del Pan – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Villaseco de los Reyes – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León